ÖSS är en förkortning som kan stå för följande saker:

 Stockholms örlogsstation
 Öresjö SS, Borås äldsta idrottsklubb.
 Örnsköldsviks Segelsällskap, den fjärde äldsta båtklubben i Sverige.
 Östhammars Segelsällskap, Östhammar.
 Ölmanäs Segelsällskap, Segelklubb i Gårda Brygga hamn, Åsa, Kungsbacka.